Photedes concolor är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1852. Photedes concolor ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
concolor